Молодёжный — топоним:

 Молодёжный — посёлок в Жигаловском районе.
 Молодёжный — посёлок в Иркутском районе.